Джу́ліо () — ім'я, італійська форма імені Юлій. Жіноча форма — Джулія.

Персоналії 
 Джуліо Мазаріні — кардинал
 Джуліо — єпископ Палестрини
 Джуліо д'Есте — позашлюбний син Ерколе I д'Есте, герцога Феррарського

Інше 
 Джуліо — срібляна середньовічна монета Папської області